UWB steht für:

 Ultra-wideband, deutsch Ultrabreitband, Technologie für Funkkommunikation
 Ungarische Westbahn, Bahnstrecke von Győr nach Szentgotthárd
 University of Wales, Bangor; Name der heutigen Bangor University während ihrer Zugehörigkeit zur University of Wales
 Unterbrecher-Werbeblock in der Fernsehwerbung, siehe Fernsehwerbung #Arten
 Untere Wasserbehörde, Vollzugsbehörde der Wasserwirtschaft auf kommunaler Ebene

Abkürzung